Hauser Fülöp (19. sz.) kapitány az amerikai polgárháborúban
Hauser Fülöp (1832–1925) magyar származású orvos, kezelte a kolerajárvány áldozatait, francia és spanyol nyelven publikált köteteket a fertőző betegségekről.